Същински дървесници (Hyla) са род дребни жаби, включващ над 300 вида, разпространени в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка.

Видове 
Родът включва над 300 вида, сред които:

Източници